Серо Негро има више значења:

 Серо Негро (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Серо Негро (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Негро (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Негро (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Негро (Санта Марија Јолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Негро (Санто Доминго Нукса), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Негро (Тепелмеме Виља де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику